Велодром:

 Велодром — спортивна споруда у вигляді майданчика із спеціальними похилими доріжками для велосипедних змагань.
 Велодром (стадіон) () — стадіон у Марселі.